Im Krug zum grünen Kranze steht für:

 Im Krug zum grünen Kranze, deutsches Volkslied
 Im Krug zum grünen Kranze (1925), deutscher Film von Heinrich Lisson 
 Im Krug zum grünen Kranze (1953), siehe Die 5 Karnickel, österreichischer Film von Kurt Steinwendner und Paul Löwinger
 Im Krug zum grünen Kranze (ARD), Volksmusiksendung in der ARD (1969–1989) 
 Im Krug zum Grünen Kranze (DFF), Volksmusiksendung im Fernsehen der DDR (1983–1991)
Siehe auch:
 Gasthaus Grüner Kranz (Ebenhausen)